van Stralen is een achternaam, en kan verwijzen naar: 
Christine van Stralen (23 februari 1963), Nederlandse actrice
Haike van Stralen, ( 22 april 1983), voormalige Nederlandse zwemster
Antoon van Stralen, (24 september 1568), was burgemeester van Antwerpen
Hendrik van Stralen, (20 oktober 1751 - 6 november 1822), was een orangistisch staatsman
Marijje van Stralen, is een Nederlandse sopraan
Nico van Stralen, (20 april 1940), beeldend kunstenaar

Nederlandse of Vlaamse achternaam